Lijst van burgemeesters van Ichtegem (tot 1977) - voor de herindeling
 Lijst van burgemeesters van Ichtegem (vanaf 1977) - na de herindeling